Макінтош (округ, Джорджія)
Макінтош (округ, Північна Дакота)
Макінтош (округ, Оклахома)